Ostrava Open 2020, właśc. J&T Banka Ostrava Open 2020 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series rangi WTA Premier w sezonie 2020 z cyklu Ostrava Open rozgrywany w dniach 19–25 października 2020 roku w Ostrawie na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 593 600 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2020
2020 w Czechach
2020 w tenisie ziemnym